«Ясновидиця» — фільм 2009 року.

Зміст 
Головна героїня Ксенія раптом усвідомлює, що володіє дивовижною здатністю. Виявляється, вона може бачити майбутні події, а також дізнаватися, як складеться життя тієї чи іншої людини. Це не просто дар, це важке випробування, адже далеко не все в житті закінчується щасливо. І чи можна запобігти сумним моментам?

Посилання 

Фільми-трилери Росії
Фільми-драми Росії
Фільми російською мовою